Cornell kan syfta på:

 Cornell University – universitet i Ithaca, New York, USA
 Cornell College – college i Mount Vernon, Iowa, USA
 Cornell (släkt) – en svensk släkt
 Cornell (efternamn) – ett efternamn och personer med namnet

Geografi

USA 

 Cornell, Illinois, ort, Livingston County, 
 Cornell, Wisconsin, ort, Chippewa County,